Santini puede riferirse a :

 Jan Santini (1677-1723), arquitecto checo de ascendencia italiana.

Astronomía
 (4158) Santini,  asteroide descubierto por el Observatorio Astronómico de San Vittore el 28 de enero de 1989

Personas
 Adrián Santini (1950-2016), poeta, traductor, ensayista y académico universitario chileno residente en Suecia.
 Bob Santini (1932-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Daniele Santini (1992-), deportista italiano que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
 Gabriele Santini (1886-1964), director de orquesta italiano.
 Giovanni Santini (1787-1877), matemático y astrónomo italiano. 
 Inti Muñoz Santini (1976-), político y funcionario mexicano.
 Ivan Santini (1989-), futbolista croata.
 Jacques Santini (1959-), exfutbolista y actual entrenador de fútbol. 
 José Fernández Santini (1939-), exfutbolista y director técnico peruano.
 Nilmari Santini (1959-2006), eportista puertorriqueña que compitió en yudo.
 Samuel Santini(1948-2014), futbolista hondureño.

Otros
 La red de Santini, documental musical del director alemán Georg Brintrup, rodado en 2013. 
 'Polti-Granarolo-Santini, equipo ciclista profesional italiano.
 Zonca-Santini, equipo ciclista italiano, de ciclismo en ruta que compitió entre 1969 a 1979.